Charles Lewis (ur. 1953) – amerykański dziennikarz
 Charles Lewis (1853-1923) – walijski sportowiec, sędzia i działacz sportowy, samorządowiec